Шімзер:

 Шімзер Антон (1790—1838) — скульптор, брат Йоана-Баптіста Шімзера.
 Шімзер Йоан-Баптіст (1793—1856) — скульптор, брат Антона Шімзера.